Кубок АФК 2017 — 14-й розіграш другого за значимістю клубного футбольного турніру Азійської конфедерації футбола (АФК). Титул переможця вдруге поспіль здобула Аль-Кува Аль-Джавія.

Формат і учасники 
В турнірі беруть участь 52 клуби із 29 асоціацій. Клуби розділені на 5 зон: Західна Азія, Центральна Азія, Південна Азія, Східна Азія, АСЕАН.

У кваліфікаційному раунді беруть участь 22 команди. Спочатку 9 команд з найнижчим рейтингом були поділені на 3 групи по 3 команди. Потім по одній кращій команді з кожної групи приєднались до інших команд у плей-оф кваліфікації. В основному раунді візьмуть участь 36 клубів (по 16 із кожної зони). 30 клуби пройшли туди на пряму, решта будуть боротися за вихід в груповий турнір через сито кваліфікації.

Клуби, які займуть перші місця в групах, а також кращі другі команди з Західної зони та зони АСЕАН вийдуть до плей-оф.

Список учасників

Розклад матчів і жеребкувань

Кваліфікаційний раунд

Група A

Група B 

 

Примітки: 
1. Футбольній асоціації Непалу не вдалось зареєструвати клуб Трі Стар Клаб для участі у раунді плей-оф.

Група C 

 

Примітки: 
1. Футбольна федерація Бутану зареєструвала клуб Тхімпху Сіті для участі у раунді плей-оф.

Кваліфікаційний плей-оф

Попередній раунд 

!colspan="5"|Центральна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|31 січня/7 лютого 2017

|-
!colspan="5"|Південна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|31 січня/7 лютого 2017

|}

Раунд плей-оф 

|-
!colspan="5"|Західна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 січня/6 лютого 2017

|-
!colspan="5"|Центральна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21/28 лютого 2017

|-
!colspan="5"|Південна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21/28 лютого 2017

|-
!colspan="5"|Зона АСЕАН
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 січня/7 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|31 січня/7 лютого 2017

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Плей-оф

Зональні півфінали 

|-
!colspan="5"|Західна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|16/30 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22/29 травня 2017

|-
!colspan="5"|Зона АСЕАН
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|16/30 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|17/31 травня 2017

|}

Зональні фінали 

|-
!colspan="5"|Західна зона
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|12/26 вересня 2017

|-
!colspan="5"|Зона АСЕАН
|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|2/9 серпня 2017

|}

Міжзональні півфінали 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 серпня/12 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 серпня/13 вересня 2017

|}

Міжзональні фінали 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 вересня/18 жовтня 2017

|}

Фінал

Див. також 
 Ліга чемпіонів АФК 2017

Примітки

Посилання 
 Кубок АФК  
 Кубок АФК на soccerway

2017
2017 у футболі